Ver Hidrógeno, para las propiedades físicas de los átomos.
 Ver Hidrógeno líquido, para el elemento hidrógeno en estado líquido.
 Ver Hidrógeno sólido, para el elemento hidrógeno en estado sólido.
 Ver Hidrógeno-1, para el protio, isótopo más abundante del hidrógeno.
 Ver Deuterio, 2H, para el isótopo estable del hidrógeno.
 Ver Tritio, 3H, para el isótopo natural del hidrógeno; es radiactivo. 
 Ver Dihidrógeno, para el hidrógeno molecular.
 Ver Hidrógeno molecular protonado, para el catión trihidrógeno, o H3+.
 Ver Hidrógeno triatómico, para el trihidrógeno o H3.
 Ver Hidrógeno metálico, para el alótropo hidrógeno en estado metálico.
 Ver Hidrógeno comprimido, (CGH2 or CGH2) para el estado gaseoso del elemento hidrógeno que se encuentra bajo presión.
 Ver Hidrogenosoma, para un orgánulo que produce hidrógeno molecular.
 Ver Hidrogenocarbonato, para el bicarbonato.
 Ver Hidrogenación (aceites), para la industria de los aceites vegetales.
 Ver Hidrogenesse, para un grupo de pop barcelonés.
 Ver Átomo hidrogenoide para un modelo físico-matemático del átomo de hidrógeno.
 Ver Átomo de Hidrógeno para un modelo físico-matemático del átomo de hidrógeno.